Машише () — город в Мозамбике, в провинции Иньямбане.
 Машише, также матчиш () — бразильский городской парный танец и музыкальный жанр.
 Ангурия, или Антильский огурец («рогатый огурец») () — в португальском языке называется машише ().